Kino Lípa je název pro vícero český a slovenských kin:

 Kino Lípa (Brno)
 Kino Lípa (Duchcov)
 Kino Lípa (Kunovice)
 Kino Lípa (Liberec)
 Kino Lipa v Nitře
 Kino Lípa (Olomouc)
 Kino Lípa (Pardubice)
 Kino Lípa (Teplice)